Ґміна Болеслав може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Болеслав (Домбровський повіт) — сільська ґміна у Малопольському воєводстві
 Ґміна Болеслав (Олькуський повіт) — сільська ґміна у Малопольському воєводстві